Покровский скит — скит Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря.
 Покровский скит — мужской скит Восточно-Американской епархии Русской православной церкви заграницей.
 Покровский скит — скит Троице-Сергиевой лавры